Prout, parfois proute en Belgique ( en API), est, en français, une onomatopée familière désignant le son émis par un pet.

Patronymes 
 (se prononce  en français,  en anglais)
 Samuel Prout (1783-1852), aquarelliste britannique de peinture architecturale.
 William Prout (1785-1850), chimiste et physicien britannique, auteur d’une théorie de la structure atomique, en l’honneur duquel a été nommé le prout, une unité obsolète en physique nucléaire.
 Elizabeth Prout (1820-1864), religieuse catholique anglaise.
 Ebenezer Prout (1835-1909), compositeur et théoricien britannique.
 Louis Beethoven Prout (1864-1943), entomologiste et musicologue britannique, fils du précédent.
 Kirsten Prout (1990-), actrice canadienne.
 Dalton Prout (1990-), joueur de hockey sur glace canadien.

Autres 
 L'Abbé Prout, Guignol pour les vieux enfants (1901), une pièce de théâtre pour marionnettes de Paul-Élie Ranson ;
 Prout, transcription phonétique française du nom  désignant :
 une rivière d'Europe de l'Est : Prut selon son nom local moldave et en transcription directe, Pruth dans la littérature historique (traité du Pruth) ;
 un cuirassé russe (en  : le « belliqueux Pruth ») ainsi baptisé en mémoire du traité du Pruth ;
 PROUT, acronyme de Progressive Utilization Theory, théorie socio-économique ;
 le prout, unité obsolète en physique nucléaire, portant le nom de William Prout, équivalente au douzième de l’énergie de liaison d’un deutéron (environ ) ;
 la scierie Prout, ancienne scierie située à Alençon, en France ;
 « Prout-prout », surnom de Greg, un personnage des Minijusticiers ;
 Prout-prout-prout que je t'aime..., célèbre comptine qui se trouve dans un album du groupe Les Petites Tounes.

Liens externes 
 
 

Homonymie de toponyme
Onomatopée